Тимирёв — фамилия. Известные носители:

* Тимирёв, Константин Николаевич (1871 — не ранее 1919) — земский деятель, член Государственной думы.
 Тимирёв, Сергей Николаевич (1875—1932) — русский морской офицер, отец художника В. С. Тимирёва.
 Тимирёв, Владимир Сергеевич (1914—1938) — русский художник.
 Тимирёва, Анна Васильевна (1893—1975) — русская поэтесса и художница, жена С. Н. Тимирёва, впоследствии — гражданская жена А. В. Колчака.

См. также 
 Тимирёво